Мач — фамилия. Известные носители:
 Мач, Франц фон (1861—1942) — австрийский художник и скульптор.
 Мач, Эрнст Ансович (1898—после 1945) — майор государственной безопасности.